Az 1998. évi téli olimpiai játékokon a szánkó férfi egyes versenyszámát február 8-án és 9-én rendezték. Az aranyérmet a német Georg Hackl nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
A verseny négy futamból állt. A négy futam időeredményének összessége határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A futamok legjobb időeredményei vastagbetűvel olvashatóak.

Források 

Szánkó az 1998. évi téli olimpiai játékokon